1615 км — остановочный пункт Чишминского направления Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги в Дёмском районе города Уфы. Почти бездействующая. Код ЕСР 650096.

</center>

Литература 
Тарифное руководство N 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 28.03.2013) "Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог» (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества)

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Уфы
Железнодорожный участок Уфа-Чишмы
Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги